Vergreisung steht für:

 Folgen der Alterung des Menschen, siehe Altern #Seneszenz
 überschnelles Altern bei Kindern als Zeichen verschiedener Erbkrankheiten, siehe Progerie
 Vergreisung (Geologie), eine Form der hydrothermalen Alteration von Gesteinen

Siehe auch:
 Alterung der Bevölkerung
 Alterung (Begriffsklärung)